Oberstraß oder Oberstrass steht für:

 Oberstraß (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberstraß (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Oberstraß (Gemeinde Attnang-Puchheim), Ortsteil der Gemeinde Attnang-Puchheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberstraß (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberstraß (Gemeinde Sankt Gotthard), Ortsteil der Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberstrass (Gemeinde Obsteig), Dorf in der Gemeinde Obsteig, Tirol

 Oberstrass (Stadt Zürich), Quartier von Zürich

Siehe auch:
 Oberstraße